Omar Khayyam – perski poeta, astronom, filozof, lekarz i matematyk
 Omar Khayyam – amerykański film przygodowy z 1957 roku